Евстигнеева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Евстигнеева, Лидия Алексеевна (более известна как Спиридонова; 1934—2022) — советский и российский литературный критик, литературовед.
 Евстигнеева, Лилия Дмитриевна (1937—1986) — советская актриса театра и кино. 
 Евстигнеева, Рима Порфирьевна (1925—2003) — советский химик-органик, педагог, член-корреспондент АН СССР.